Исторический центр Хабаровска (также Старый Хабаровск) — часть города Хабаровска, застроенная в период с 1870 по 1940 гг. включительно. В историческом центре смешались многие архитектурные стили, начиная деревянным зодчеством, заканчивая сталинскими домами.

Исторический центр Хабаровска является объектом краевого наследия. В историческом центре находятся также и памятники архитектуры краевого и федерального значения.

Фотогалерея 
(указан год постройки здания)

Ссылки 
Хабаровск лишили архитектурной истории — Николай Петрович Крадин

Хабаровск